Rajewskoje () steht für:
 Rajewskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Plompen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Rajewskoje (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Rajewskoje (Twer), Dorf in der Oblast Twer